Santa María Huatulco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa María Huatulco (kommunhuvudort), Oaxaca, 
 Santa María Huatulco (kommun), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar